Transport:
 RV – skrót od research vessel stosowany przed nazwą statku badawczego, zobacz też skrótowce przed imionami statków

Nauka:
 RV – skrót od residual volume – objętość zalegająca
 RV – skrót od right ventricle – prawa komora serca, zob. budowa serca człowieka

Rozrywka:
 RV (film) – komedia z 2006 roku
 RV – skrót od Radio Vanessa

Inne:
 RV – w muzykologii: skrót od Ryom-Verzeichnis, katalogu dzieł Antonia Vivaldiego stworzone przez Petera Ryoma
 RV – w ufologii: skrót Radar Visual (obserwacje radarowo – wizualne) – jednoczesne obserwacje wzrokowe nieznanych obiektów na niebie i ich ech na ekranach radarów
 RV – w parapsychologii: skrót od Remote viewing (pol. zdalne postrzeganie), metoda badań jasnowidztwa stworzona przez Ingo Swanna